RPM steht als Abkürzung für:
 Red Hat Package Manager, ein Softwareverteilungsprogramm, jetzt RPM Package Manager
 Remote Presentation Model, ein Architekturmuster in der Software-Entwicklung
 Rendezvous Pitch Maneuver, ein Flugmanöver des Space Shuttle
 Retinopathia praematurorum, eine Augenkrankheit von Frühgeborenen
 Revoluções por Minuto, eine brasilianische Rockband, siehe RPM (Band)
 Rheinische Porzellanfabrik Mannheim
 Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim
 RPM (Musikmagazin), („Records, Promotion, Music“) ein kanadisches Musikmagazin (1964–2000)
 RPM International, ein US-amerikanischer Hersteller von Beschichtungschemie

rpm steht als Abkürzung für:
 Red Hat Package Manager File, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/R
 revolutions per minute (Umdrehungen pro Minute), eine Maßeinheit der Drehzahl, siehe rpm (Einheit)

Abkürzung